Algemene verkiezingen in Mali (1979) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen
 Algemene verkiezingen in Mali (1985) - gecombineerde presidentiële en parlementaire verkiezingen